The Feud and the Turkey é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Harry Solter
Linda Arvidson
Arthur V. Johnson
Robert Harron
George Gebhardt
Marion Leonard
Gertrude Robinson
Florence Lawrence
Clara T. Bracy
Edward Dillon
Charles Inslee
Violet Mersereau
Herbert Miles
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos